Натуральне число 852
 852 рік до нашої ери
 852 рік нашої ери